Николаев, Георгий:
 Николаев, Георгий Александрович (1903—1992) — академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1969).
 Николаев, Георгий Георгиевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Николаев, Георгий Николаевич (1907—1965) — советский оператор, организатор кинопроизводства, директор киностудии «Ленфильм» (1957—1960).
 Николаев, Георгий Николаевич (1931—2018) — художник по текстилю, заслуженный художник Чувашской АССР. Примечания